Sezemice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Sezemice, Stadt im Okres Pardubice; siehe Sezemice nad Loučnou
Sezemice, Gemeinde im Okres Mladá Boleslav; siehe Sezemice u Mnichova Hradiště
Sezemice, Ortsteil von Rtyně nad Bílinou, Okres Teplice